Café con aroma de mujer, telenovela colombienne de 1994 ;
 Café con aroma de mujer, telenovela colombienne de 2021.